Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas Santander) van 2008 vond plaats van 18 tot en met 24 februari 2008 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel
Titelhoudster Roberta Vinci was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Flavia Pennetta, sneuvelde al in de eerste ronde, onder de slagen van kwalificante Betina Jozami.

Een andere kwalificante, Nuria Llagostera Vives uit Spanje won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Argentijnse María Emilia Salerni in twee sets. Llagostera Vives wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bogota op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

Dubbelspel
Van de titelhoudsters Lourdes Domínguez Lino en Paola Suárez had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Domínguez Lino speelde samen met haar landgenote Arantxa Parra Santonja. Dit team was het derde reekshoofd, en bereikte de halve finale. Daarin werden ze uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Iveta Benešová / Bethanie Mattek won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Jelena Kostanić-Tošić en Martina Müller in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Benešová had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mattek ook twee.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bogota 2008
Bogota